Сборная Чехии по футболу (до 17 лет) — национальная футбольная сборная Чехии, за которую имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Главным тренером сборной является Вацлав Котал. Сборная находится под управлением Футбольной ассоциации Чехии. Игроки сборной принимают участие в Чемпионате Европы для юношей до 17 лет и Чемпионате мира среди юношеских команд.

Результаты на юношеских чемпионатах мира 

 *В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Результаты на юношеских чемпионатах Европы 

 *В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Состав команды 
Список футболистов, вызванных на матчи элитного раунда Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2022, которые проходили с 23 по 29 марта 2022 года.

Результаты и предстоящие матчи

Чемпионат Европы по футболу 2019 среди юношей до 17 лет 

Финальный раунд

Пояснения к таблице:

Чемпионат Европы по футболу 2022 среди юношей до 17 лет 

Отборочный раунд

Пояснения к таблице:

Элитный раунд

Пояснения к таблице:

Примечания

Ссылки 
 Сборная на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футбол в Чехии
Чехия